Дух может означать:

Основные значения 
 Дух (философия) — философское понятие, часто отождествляемое с невещественным началом (сознание, мышление, рассудок). Определение соотношения духа и материи зачастую считается основным вопросом философии.
 Дух (мифология) — сверхъестественное бестелесное существо, наделённое волей (злой или доброй), способностью воспринимать предметы и различными сверхъестественными способностями, при этом само остающееся почти всегда недоступным для восприятия.
 Дух — в религиозном мировоззрении изначальная движущая сила, присущая всему живому, а в некоторых культурах и неживому.
 Святой Дух — в христианстве третья ипостась единого Бога — Святой Троицы.
 Дух — исторически-временна́я условность (дух времени).
 Дух — настроение и состояние человека или коллектива (дух войны, боевой дух, дух победы).
 Дух — запах или ощущение запаха (не человеческий дух, дух пространства, погребной дух).
 Дух  —  разум сердца.

Прозвища 
 «Дух» — то же, что душман (см.: Афганские моджахеды).
 «Дух» — «молодой» солдат (см.: Дедовщина).

В кино 
 «Дух» — российский фильм Евгения Иванова, снятый на киностудии «Ленфильм» в 1998 году.

См. также